Pietrosu bezeichnet mehrere geographische Objekte 

 in Rumänien:
 Pietrosu (Buzău), Dorf im Kreis Buzău
 Pietrosu (Iași), Dorf im Kreis Iași
 Pietrosu (Neamț), Dorf im Kreis Neamț
 Vârful Pietrosul Călimanilor, Berg im Călimani-Gebirge
 Vârful Pietrosul Rodnei, Berg im Rodna-Gebirge
 Vârful Pietrosul Bistriței, Berg im Bistrița-Gebirge

 in der Republik Moldau:
 Pietrosu (Fălești), Gemeinde im Rajon Fălești